Фреццоли́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1976) — итальянский футболист.
 Фреццолини, Джузеппе (1789—1861) — итальянский певец.
 Фреццолини, Эрминия (1818—1884) — итальянская певица.